Allori – plurale di alloro

Persone
 Alessandro Allori – pittore italiano
 Ardelio Allori – dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Cristofano Allori – pittore italiano
 Giulio Allori – pittore italiano
 Pietro Allori – presbitero e compositore italiano
 Tina Allori – cantante italiana

Altro
 Cimitero degli Allori – cimitero di Firenze